Гран-прі Китаю 2016 (офіційно 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 17 квітня 2016 року на Міжнародному автодромі Шанхая в Шанхаї, Китай.

Класифікація

Примітки
 — Ніко Гюлькенберг отримав штраф, три позиції на старті, за те, що був небезпечно випущений з піт-лейну під час Q2.
 — Паскаль Верляйн не зміг встановити час в межах 107% від найшвидшого кола в Q1, але стюарди дозволили йому стартувати.
 — Льюїс Гамільтон стартує останнім.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Китаю
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Квітень 2016
2016 у китайському спорті